Ніязбе́ков — прізвище, що походить від мусульманського чоловічого імені «Ніязбек», яке складене з двох слів: «ніяз», що в перекладі з перської мови означає «подарунок» і «бек», що в тюркських мовах означає «володар», «князь», «пан», будучи синонімом арабського титулу емір.

Відомі носії 

 Ніязбеков Даулет Шорайович ( 1989) — казахський борець вільного стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, триоразовий чемпіон та триразовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, учасник двох Олімпійських ігор.
 Ніязбеков Рафаель (1943—2021) — казахський поет, письменник, заслужений діяч Казахстану.
 Ніязбеков Сабір Білялович (1912—1989) — радянський казахський діяч, голова Президії Верховної ради Казахської РСР, член Бюро ЦК комуністичної партії Казахстану.
 Ніязбеков Улан Омоканович ( 1975) — киргизький державний та військовий діяч, міністр внутрішніх справ Киргизької Республіки.
 Ніязбеков Шакен Онласинович (1938—2014) — казахський художник, автор сучасного прапора Казахстану, заслужений діяч мистецтв Казахстану.

Примітки 

Тюркські прізвища
Казахські прізвища